Гера́симов Лука Тарасович (—) — новатор производства в чёрной металлургии, мастер доменной печи Кузнецкого металлургического комбината.

Биография 
Родился в 1908 году.

Работал на Днепровском металлургическом комбинате, затем на Кузнецком металлургическом комбинате. По инициативе Л.Т. Герасимова в 1941 году на Кузнецком металлургическом комбинате началось социалистическое соревнование на звание «Лучший мастер комбината», которое позже переросло во всесоюзное социалистическое соревнование. Л.Т. Герасимову неоднократно присваивалось звание «Лучший мастер доменного цеха». С 1941 по 1945 годы бригада Герасимова обеспечивала бесперебойную работу доменной печи №3, несмотря на ухудшение качества топлива и некоторых исходный материалов. За время Великой отечественной войны бригада выплавила 6 млн. тонн чугуна, из них около 100 тысяч тонн — сверх плана.

Умер в 1967 году.

Награды и звания 
 Звание «Почётный металлург»
 Орден Ленина
 2 ордена Трудового Красного Знамени
 Орден Знак Почёта

Литература 
 
  

Персоналии:Новокузнецкий металлургический комбинат
Персоналии:Социалистическое соревнование
Металлурги СССР